Pologne-Ukraine est une course cycliste sur route, disputée par étapes en Pologne et en Ukraine. Avant la fin de l'Union soviétique, elle portait le nom du  Mémorial Colonel Skopenko.

Histoire   
Créée en 1957, la course prend son nom dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Le colonel soviétique Vassili F. Skopenko a été un des libérateurs de la ville de Sandomierz, dans le sud-est de la Pologne actuelle, durant la Seconde Guerre mondiale. Pour honorer son souvenir (comme cela se fait fréquemment en Pologne) est organisée une course cycliste portant son nom. Disputée sur une journée en 1957, elle devient une course à étapes dès l'année suivante. À partir de 1972 la course s'élargit géographiquement en passant la frontière de l'Ukraine, République socialiste soviétique voisine, et en étant organisée conjointement avec les responsables cyclistes de l'URSS. Disputée traditionnellement à la charnière des mois de mai et juin, elle est une des épreuves "phares" du calendrier des coureurs "amateurs" des pays de l'Est européen. Elle est bien sûr "oubliée" par le cyclisme "occidental" et par la plupart des médias cyclistes Depuis les changements politiques intervenus après 1989 et l'unification des catégories du cyclisme international de 1995, la course est réservée aux amateurs de moins de 23 ans. Elle se déroule depuis plusieurs années en étoile aux environs de la ville de Zamość.

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
site du mémorial Skopenko et Palmarès de la course
Pologne-Ukraine (mémorial Skopenko) sur le site du cyclisme
Site velorider, article de Gainan Saidschushin sur l'édition 1984

Compétition cycliste en Pologne
Compétition cycliste en Union soviétique
Compétition cycliste en Ukraine